Аркадий Иосифович Вайнштейн (род. 1942) — американский и советский физик-теоретик и преподаватель.

Профессор Миннесотского университета. Наиболее известен своими работами по квантовой хромодинамике.

Биография 
Родился в Сталинске (ныне Новокузнецк). Окончил с отличием Новосибирский государственный университет (1964) и работал в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера.

В Институте ядерной физики Сибирского отделения АН СССР с 1963 г.: лаборант, аспирант (1964-1967), младший  (1967), старший (1969), главный  (1980)  научный  сотрудник.

Диссертации:
 Процессы с участием π-мезонов и гипотеза частичного сохранения аксиального тока : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.00.00. - Новосибирск, 1968. - 75 с. : ил.
 Слабые и электромагнитные взаимодействия адронов в калибровочных теориях : диссертация ... доктора физико-математических наук : 01.04.02. - Новосибирск, 1978. - 178 с. : ил.

С 1967 г. по совместительству работал в НГУ: ассистент  с почасовой оплатой, старший преподаватель (1979), доцент (1980), профессор кафедры общей физики (1982–1989). 

С 1990 г. проживает в США. С 1990 по 2018 год профессор в институте теоретической физики Уильяма И. Файна в Миннесотском университете.

Признание 
 Премия Сакураи (1999),
 Премия имени И. Я. Померанчука (2005),
 Медаль Дирака (2016).

Публикации 
 Theory of the muon anomalous magnetic moment. K. Melnikov(Hawaii U.), A. Vainshtein(Minnesota U.) 2006. 176 pages Published in: Springer Tracts Mod.Phys. 216 (2006)
 Перенормируемые модели электромагнитных и слабых взаимодействий [Текст] / А. И. Вайнштейн, И. Б. Хриплович. - Новосибирск : [б. и.], 1973. - 43 с. : ил.; 23 см. - (Препринт/ Ин-т ядерной физики СО АН СССР; ИЯФ 15-73).
 Частичное сохранение аксиального тока и процессы с "мягкими" ?-мезонами [Текст] : Обзор / А. И. Вайнштейн, В. И. Захаров. - Новосибирск : [б. и.], 1969. - 60 с. : ил.; 26 см. - (Препринт/ АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т ядерной физики; 287).

Примечания

Ссылки

Источники 
 Профессора НГУ. Физический факультет. Персональный состав. 1961–2014 гг. / сост. Н.Н. Аблажей, С.А. Красильников ; отв. ред. В.А. Александров ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : РИЦ НГУ, 2014. – 540 с. ISBN 978-5-4437-0326-8

Физики-теоретики СССР
Физики-теоретики США
Выпускники Новосибирского государственного университета
Сотрудники ИЯФ СО РАН
Преподаватели Миннесотского университета
Награждённые медалью Дирака
Лауреаты премии Сакураи
Лауреаты премии имени И. Я. Померанчука
Русские эмигранты третьей волны в США